Mireur ist der Personenname folgender Prsonen:

 François Mireur (1770–1798), französischer General der Kavallerie
 Frédéric Mireur (1834–1919), französischer Historiker
 Yannick Mireur (* 1971), französischer Publizist

Siehe auch:

 Avinin Mireur (1903–1979), Pseudonym des französischen Schriftstellers Pascal Pia